Nasycenie może oznaczać:
 Saturacja –  subiektywna intensywność barwy.
 Nasycenie wody – właściwość chemiczna wody.
 Nasycenie fazą – pojęcie z zakresu hydrodynamiki podziemnej oraz inżynierii złożowej.